Adelino André Vieira de Freitas, ismertebb nevén Vieirinha (Guimarães, 1986. január 24. –) portugál válogatott labdarúgó, jelenleg a Wolfsburg középpályása.

Pályafutása

Statisztika

Sikerei, díjai
Porto
Portugál bajnok (1): 2006–07
Portugál szuperkupagyőztes (1): 2006

Portugália
U17-es Európa-bajnok (1): 2003
Európa-bajnok (1): 2016

Fordítás

Jegyzetek 
soccerbase profil
transfermarkt profil

Portugál labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
1986-ban született személyek
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A Porto labdarúgói
A Marco labdarúgói
A Leixões labdarúgói
A PAOK Szaloniki labdarúgói
A VfL Wolfsburg labdarúgói
Élő személyek
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
Európa-bajnok labdarúgók